Rozwój demograficzny Katowic związany jest nieodłącznie z wcielaniem pogranicznych osad i tym samym z rozwojem terytorialnym miasta. Od uzyskania w 1865 r. praw miejskich, miasto Katowice powiększało kilkakrotnie swoją powierzchnię i zmieniało strukturę administracyjną dzielnic. 15 lipca 1924 liczba ludności miasta przekroczyła 100 tys. W tym dniu wcielono do Katowic: Bogucice-Zawodzie, Brynów, Dąb, Ligotę i Załęże, co spowodowało praktycznie podwojenie liczby mieszkańców z niespełna 57 tys. do prawie 113 tys. Kolejne przyłączenia okolicznych osad miały miejsce w latach: 1929, 1951, 1960 i 1975. W okresie od 1825 do 1924 r. liczba ludności podwajała się, głównie przez migrację i wcielanie okolicznych osad, co ok. 10 lat i w ciągu tychże 100 lat zwiększyła się ponad 165-krotnie. Jednakże z końcem lat 80. nastąpiła zmiana tendencji rozwoju demograficznego miasta, a mianowicie postępujący spadek liczby ludności Katowic z 368 621 (stan na 1987) do 285 711 (stan na 2021). W ciągu ostatnich 31 lat (1990–2021) liczba mieszkańców Katowic spadała średnio o 2625 osób rocznie, w rezultacie miasto w 2021 roku ma o ok. % mniej mieszkańców, niż w 1990 roku.

Poniższa tabelka przedstawia rozwój demograficzny Katowic w latach 1783-2021.

Powierzchnia Katowic 
 1865 − 4,65 km² – Katowice uzyskały prawa miejskie
 1905–1911 – ok. 4,65 km²
 1914 − 8,88 km² – wzrost powierzchni miasta na skutek przyłączania fragmentów sąsiednich gmin w latach: 1892, 1895, 1905, 1907, 1909 i 1912
 1923 – 4,65 km²
 1924 − 40,23 km² – włączono: gminę Załęże (Załęska Hałda), Brynów, Dąb, Muchowiec, Ligotę Pszczyńską (Ligota), gminę Bogucice-Zawodzie (Koszutka, Zawodzie, Bogucice)
 1929 − 41,71 km²  – włączono Nową Ligotę
 1938 – 42,02 km²
 1949 – 42,02 km²
 1951 − 66,6 km² – włączono tereny gmin: Wełnowiec (Wełnowiec, Józefowiec), Panewniki (Panewniki), Piotrowice (Piotrowice), Ochojec, Kostuchna
 1955 – 69 km²
 1956 – 65,4 km²
 1959 − 100 km² – włączono Szopienice (Janów, Roździeń, Burowiec, Szopienice, Dąbrówkę Małą, Nikiszowiec i Giszowiec)
 1975 − 165 km² – włączono: gminę Kostuchna (Kostuchna, Zarzecze, Podlesie), miasto Murcki
 1995–2005 – 164,54 km² – nieznaczna zmiana powierzchni w stosunku do 1975 roku jest wynikiem niewielkich korekt granicznych z innymi miastami; m.in. włączenie części Kopanin do Mikołowa w 1986 roku
 2006 – 164,68 km²
 2007–2009 -- 164,67 km²
 2010–2021 – 164,64 km²
 2022 − 164,73 km²

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 od 1988/1995: Bank Danych Lokalnych GUS
 od 1995: 
 od 1988: Narodowe Spisy Powszechne: 
 1955–1973, 1975–1994: 
 1865–1938, 1944–1954: 
 1926–1939, 1946–1948: 

Historia Katowic
Katowice